Орден Корони Бельгії — королівська державна нагорода Бельгії, вручається з 1897 року.
 Орден Корони Італії — орден Італійського королівства, а згодом і Італійської республіки, вручався з 1868 року по 1946 рік.
 Орден Корони Румунії — орден Румунського королівства, вручався з 1881 по 1946 рік.
 Орден Корони (Пруссія) — найнижчий з Лицарських орденів Королівства Пруссія, вручався з 1861 по 1918 рік.
 Орден Венедської Корони — державна нагорода Великого князівства Мекленбург, вручався з 1864 року; з 1918 став династичним.
 Орден Золота Корона — державна нагорода Республіки Таджикистан. 
 Орден Корони Таїланду — орден Сіаму, а згодом і Таїланду, вручається з 1869 року.
 Орден Корони Ірану — вища державна нагорода Ірану з 1913.